Roberto Hernández – calciatore uruguaiano
 Roberto Hernández – atleta cubano